Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile romanice de est: română, aromână, meglenoromână și istroromână.

Prezentare 

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un vocabular de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

 lista de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”)
 versiunea redusă de 100 de cuvinte

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbilor tratate, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu acestea și de a le compara.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista

Observații 

 Cuvintele scrise cu caractere aldine figurează și în lista de 100 de cuvinte.
 Cuvintele din aceeași celulă, despărțite de virgulă, sunt variante regionale.
 Se dă numai o singură formă a substantivelor, pronumelor și adjectivelor: cea de nominativ masculin singular.
 În cazul verbelor se dă numai forma pe care o au în dicționare: infinitiv pentru română și istroromână, persoana I singular a indicativului prezent pentru celelalte limbi.
 La cuvintele istroromâne, accentul ascuțit marchează vocala accentuată.
 Semne în coloana Cuvânt sursă:
 Asteriscul (*) marchează forme neatestate, reconstituite.
 În paranteză ( ) se dă cuvântul din limba latină clasică corespunzătoare cuvântului sursă din latina vulgară.
 În paranteză dreaptă [ ] apar părți căzute din cuvântul devenit sursă.
 Abrevieri în coloana Cuvânt sursă:
 Alb. – limba albaneză
 Bg. – limba bulgară
 Cr. – limba croată
 Et. nec. – etimologie necunoscută
 Fr. limba franceză
 Gr. – limba greacă
 It. – limba italiană
 Lat. – latina vulgară
 Mac. – limba macedoneană
 Magh. – limba maghiară
 Mbg. – limba bulgară medie
 Sb. – limba sârbă
 Sl. – limba slavă veche
 Tc. – limba turcă
 Pentru limba aromână s-a folosit alfabetul adoptat la Simpozionul pentru standardizarea sistemului de scriere aromânesc de la Bitolia (1997) (vezi Scrierea limbii aromâne).
 Cuvintele meglenoromâne sunt date cu transcrierea lui Theodor Capidan (vezi Fonetism și scriere).
 Cuvintele istroromâne sunt scrise în grafia lui August Kovačec (vezi Scriere și pronunțare).

Surse bibliografice 

 Capidan, Theodor, Meglenoromânii], vol. III, Dicționar meglenoromân, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, Depozitul General Cartea Românească, 1935 (accesat la 31 august 2018)
 Ciorănescu, Alexandru, Dicționarul etimologic al limbii române, Editura SAECULUM I. O., București, 2007; online: Dexonline) (DER) (accesat la 31 august 2018)
  Cunia, Tiberius, Dictsiunar a limbãljei armãneascã, Editura Cartea aromãnã, 2010 (accesat la 31 august 2018)
  Kovačec, August, Vlaško/Žejansko/Istrorumunjsko – hrvatski rječnik (Dicționar vlăhesc/jeiănesc/istroromân-croat), 2010, varianta online a Istrorumunjsko-Hrvatski Rječnik (s gramatikom i tekstovima) [Dicționar istroromân-croat (cu o gramatică și texte)], Pola, Znanstvena udruga Mediteran, 1998 (accesat la 31 august 2018)

Vezi și 

Limba română
Limba aromână
Limba meglenoromână
Limba istroromână
Limbi romanice de est

Romanice